Пара Кимико Датэ-Крумм / Чжан Шуай — победительница турнира.

Чемпионки прошлого года — пара Ракель Копс-Джонс / Сара Борвелл — не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире:
 Ракель в паре с Абигейл Спирс дошла до финала,
 Сара в паре с Мелани Саут проиграла во втором круге.

Общая информация 
После почти четырёхмесячного перерыва, связанного с операцией, в тур вернулась зимбабвийская теннисистка Кара Блэк. Её партнёршей, как и до паузы в карьере, выступила теннисистка по фамилии Родионова, но уже не Анастасия, а её младшая сестра Арина.

Посев 

  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Финал)
  Кара Блэк /  Арина Родионова (Первый раунд)
  Сюко Аояма /  Рика Фудзивара (Первый раунд)
  Кимико Датэ-Крумм /  Чжан Шуай (Титул)

 Ход турнира 

{{Турнир16-Теннис3
|RD1=Первый раунд
|RD2=1/4 финала
|RD3=1/2 финала
|RD4=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р.Копс  А.Спирс
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М.Уден  А.Татишвили
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Н.Броуди  Э.Уэбли
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Борвелл  М.Саут
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= С.Аояма  Р.Фудзивара
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[3]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М.Эракович  Т.Танасугарн
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=[10]| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Э.Данилиду  Ш.Фёгеле
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Л.Ли  М.Мултон
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= И.Фалькони  К.Вандевеге
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р.Опранди  С.Стивенс
| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Э.Кеотавонг  Л.Робсон
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= К.Датэ  Ш.Чжан
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М.Бренгл  Ц.Лу
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{Nowrap| Н.Летчивакан}}  В.Савиных
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Дж. Рэй  Х.Уотсон
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К.Блэк  А.Родионова
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р.Копс  А.Спирс
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=[10]| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С.Борвелл  М.Саут
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М.Эракович  Т.Танасугарн
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Л.Ли  М.Мултон
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Р.Опранди  С.Стивенс
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= К.Датэ  Ш.Чжан
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6'
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Примечания

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2011